Чемпионат Украины по футболу 2021/2022 — 31-й чемпионат Украины по футболу. Сезон начался 25 июля 2021 года, завершение планировалось 21 мая 2022 года, но 26 апреля был досрочно завершён в связи с введением военного положения на фоне вторжения России на Украину. Турнирная таблица сезона зафиксирована по состоянию на 24 февраля.

24 февраля сезон был приостановлен на неопределённый срок в связи с введением военного положения на фоне вторжения России на Украину, а затем досрочно завершён. По итогу донецкий «Шахтер» занял первое место, но впервые в истории УПЛ награждение призеров не проводилось.

Нововведения 
С сезона 2021/2022 в Украинской Премьер-лиге количество команд увеличено с 14 до 16.

Еврокубки 
По итогам этого сезона в еврокубки попали 5 команд (2 — в Лигу чемпионов, 1 — в Лигу Европы и 2 — в Лигу конференций). Победитель Премьер-лиги попал в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а серебряный призер стартовал со второго квалификационного раунда пути нечемпионов этого турнира.

Обладателю Кубка Украины отводилось место в Лиге Европы. Если бы Кубок Украины выиграла команда, вышедшая в квалификацию Лиги чемпионов, то право выхода в Лигу Европы получал бы бронзовый призер чемпионата, а команда, занявшая 5-е место, получала бы путёвку в Лигу конференций. Из-за отмены розыгрыша кубка так и произошло: место в третьем квалификационном раунде Лиги конференций было передано команде, занявшей 4-е место, а команда, занявшая 5-е место получила право стартовать со второго квалификационного раунда этого турнира.

Клубы-участники 

По итогам сезона 2020/2021 Премьер-лигу покинул:

 «Олимпик» (Донецк) — 13-е место, команда снялась с участия в УПЛ перед началом сезона 2021/2022 и заявилась в Первую лигу Украины. Место «Олимпика» занял «Минай», который финишировал в предыдущем розыгрыше на последнем, 14-м месте.

По итогам Первой лиги 2020/21 в Премьер-лигу вышли:

 «Верес» (Ровно) — 1-е место
 «Черноморец» (Одесса) — 2-е место
 «Металлист» 1925 (Харьков) — 3-е место

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Премьер-лига
 Украинская ассоциация футбола
 Украинская Премьер-лига на soccerway

Украина
2021/2022
Футбол на Украине в сезоне 2021/2022
Спортивные соревнования, отменённые из-за российского вторжения на Украину
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании